

Cinema 
 Un uomo in vendita (Bloomfield) – film del 1971 diretto da Richard Harris e Uri Zohar

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bloomfield – CDP della Contea di Sonoma, California
 Bloomfield – città della Contea di Hartford, Connecticut
 Bloomfield – capoluogo della Contea di Greene, Indiana
 Bloomfield – capoluogo della Contea di Davis, Iowa
 Bloomfield – città della Contea di Nelson, Kentucky
 Bloomfield – charter township della Contea di Oakland, Michigan
 Bloomfield – capoluogo della Contea di Stoddard, Missouri
 Bloomfield – città della Contea di Knox, Nebraska
 Bloomfield – township della Contea di Essex, New Jersey
 Bloomfield – villaggio della Contea di Ontario, New York
 Bloomfield – città della Contea di San Juan, Nuovo Messico
 Bloomfield – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
 Bloomfield – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Bloomfield – borough della Contea di Perry, Pennsylvania
 Bloomfield – città della Contea di Essex, Vermont
 Bloomfield – città della Contea di Walworth, Wisconsin 
 Bloomfield – città della Contea di Waushara, Wisconsin

Informatica 
 Bloomfield – processore Intel

Persone 
 Akeem Bloomfield – velocista giamaicano
 Doodie Bloomfield – cestista canadese
 Harold Bloomfield – psichiatra, psicoterapeuta e saggista statunitense
 Jimmy Bloomfield – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Leonard Bloomfield – linguista statunitense
 Maurice Bloomfield – filologo classico e glottologo statunitense
 Michael Bloomfield – astronauta statunitense
 Mike Bloomfield – chitarrista statunitense
 Ray Bloomfield – ex calciatore inglese

Pagine correlate 
 Michael Bloomfield